Reading hat folgende Bedeutungen:

im Englischen, je nach Zusammenhang: Lesung, Lesen, Lesart, Lesestoff, Leseprobe, Belesenheit, Deutung, Auffassung, Diagnose, oder Prognose

Orte:
 Reading, eine Stadt in der Grafschaft Berkshire, England

in den Vereinigten Staaten:
 Port Reading, eine Stadt in New Jersey
 Reading (Illinois)
 Reading (Kalifornien)
 Reading (Kansas)
 Reading (Massachusetts)
 Reading (Michigan)
 Reading (Minnesota), im Nobles County
 Reading (New York)
 Reading (Ohio)
 Reading (Adams County, Pennsylvania)
 Reading (Berks County, Pennsylvania)
 Reading (Vermont)
 Reading Center (New York)
 Reading Highlands (Massachusetts)
 Reading Manor (Pennsylvania)
 Reading Number Three (Pennsylvania)

Reading ist der Familienname folgender Personen:

 John Reading († 1692), englischer Organist und Komponist
 John Roberts Reading (1826–1886), US-amerikanischer Politiker
 Peter Reading (1946–2011), britischer Dichter
 Tony Reading (* 1940), britischer Szenenbildner und Artdirector

Siehe auch: 

 Reading Company, amerikanische Bahngesellschaft
 Steam Vehicle Company of America, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Reading
 Bahnhof Reading
 Cold Reading, eine von Wahrsagern und Zauberkünstlern angewandte Methode
 FC Reading, ein englischer Fußballverein 
 Kraftwerk Reading, ein Gaskraftwerk bei Tel Aviv
 Schlacht von Reading, 871 zwischen Dänen und Streitkräften des Königreichs Wessex ausgetragen
 Sherlockian Reading, eine spezielle Lektüre-Praxis der Geschichten um Sherlock Holmes
 Six Gallery reading, eine Lesung von Autoren der Beat Generation 
 University of Reading, eine Universität in der englischen Stadt Reading
 Redding